Heilberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Heilberg (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heilberg (Wüstung), Ortswüstung im Ortsteil Laufen am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Erhebungen:
 Heilberg (Korngäu), (611,8 m), Hügel des Korngäus bei Oberjettingen, Gemeinde Jettingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Heilberg (Oberes Kochertal), (bis 453 m), Bergsporn zum oberen Kocher über Wengen im Ortsteil Laufen am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heilberg (Bühlertal), (bis 444,5 m), Bergsporn zur oberen Bühler über Heilberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heilberg (Hahnenkamm), (314 m), Berg am Hahnenkamm im Spessart bei Kälberau, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Heilberg ist ein Familienname:
 Adolf Heilberg (1858–1936), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Heilenberg